Stati Uniti d'America
Glenville – CDP della contea di Jackson, Carolina del Nord
Glenville – città della Contea di Freeborn, Minnesota
Glenville – città della Contea di Schenectady, New York
Glenville – quartiere di Cleveland, Ohio
Glenville – città della Contea di Gilmer, Virginia Occidentale